Le patronyme Barzin désigne une origine : Barzin.

Des variantes sont Barsin, Berzen, Berzeyn, Berzijn, Berzins.

Patronyme 

 Anne Barzin (1975 -), une femme politique belge ;
 Clémentine Barzin (1974-), une femme politique belge ;
 Jean Barzin (1947-2018), un homme politique belge.
 Léon Barzin, (1900-1999), chef d'orchestre américain, né belge ;
 Marcel Barzin, (1891-1969), un homme politique belge.

Toponymie 
 Barzin, une localité de la commune belge de Wellin.

Patronyme belge